Lomanotus är ett släkte av snäckor som beskrevs av Verany 1844. Lomanotus ingår i familjen Lomanotidae.

Lomanotus är enda släktet i familjen Lomanotidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Lomanotus